niskotemperaturowa sucha destylacja węgla
 wysokotemperaturowa sucha destylacja węgla

Zobacz też 
 sucha destylacja drewna